Порион  — многозначный термин. 

 Порион — одна из Краниометрических точек (см.)
 Порион, Жан-Батист (1899—1987) — французский монах-картезианец, переводчик и религиозный писатель.
 Порион, Луи (1805—1858) — депутат французского парламента, мэр Амьена, двоюродный брат Шарля Пориона.
 Порион, Пьер-Жозеф (1743—1830) — французский католический епископ, сторонник революции, известный тем, что расстригся и вступил в брак. 
 Порион, Шарль (1814—1908) — французский и испанский живописец.